Molekulska formula -{C20H22N2O2}- se može odnositi na:

 Gelsemin
 Akuamicin
 Pleiokarpamin
 Striktamin